Paranoia er en betegnelse for en tilstand af systematiske vrangforestillinger.

Paranoia har også flere andre betydninger:
 Paranoia (film fra 2007) – en dansk kortfilm fra 2007
 Paranoia (film fra 2013) – en amerikansk thriller fra 2013
 Paranoia (roman) – en kriminalroman fra 2002 skrevet af Gretelise Holm
 Paranoia (rollespil) – et rollespil